Guislabert II de Barcelona, vescomte de Barcelona
 Guislabert II de Rosselló (? - 1102), comte del Rosselló (1074-1102)